Nolde steht für:

 Nolde, Weiler in Nordschleswig,  Teil von Burkal Sogn, Nordschleswig, Dänemark, siehe Burkal Sogn #Gemeindegebiet
 Nolde (Niederlande), Ortsteil von De Wolden, Niederlande
 (5698) Nolde, Asteroid

Nolde ist der Familienname folgender Personen:

 Ada Nolde (1879–1946), dänische Schauspielerin
 Adolf Friedrich Nolde (1764–1813), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Dorothea Nolde (* 1965), deutsche Historikerin
 Eduard von Nolde (1849–1895), deutscher Orientreisender und Reiseschriftsteller
 Emil Nolde (1867–1956), deutscher Maler
 Franz Nolde (1909–1981), deutscher Maler
 Fritz Nolde (1904–1980), deutscher Bildhauer
 Ingeborg Kelch-Nolde (1914–1997), deutsche Bibliothekarin, Kunsthistorikerin und Journalistin
 Jacob Nolde (1859–1916), deutsch-amerikanischer Industrieller und Umweltschützer
 Karl Nolde (1902–1994), deutscher Maler und Widerstandskämpfer
 Ludwig Nolde (1888–1958), deutscher Bildhauer
 Tobias Nolde (* 1998), deutscher Radrennfahrer

Siehe auch:
 Nold
 Nolde Stiftung Seebüll, Kunststiftung
 Nolte
 Nolden